kroczek - cyrkiel służący do odmierzania małych odcinków na mapach
 kroczek – dwuletnia mała ryba hodowana w rybackich gospodarstwach w celach zarybieniowych